Hearst Tower (New York)
 Hearst Tower (Charlotte)